Komplott (von französisch ) steht für:

 die Verabredung zu einem Verbrechen, siehe Verschwörung 
 die Verabredung zu einer nicht strafbaren, aber moralisch verwerflichen Handlung, siehe Intrige

Siehe auch:
 Konplott

es:Complot